Rețeaua de troleibuz din Ploiești asigură transportul electric din oraș alături de rețeaua de tramvai.

Istoric 

Troleibuzele au fost introduse în Ploiești pe 1 septembrie 1997, cu traseul 201, Pod Înalt- Hale Coreco. Rețeaua, cu o lungime de 7600 m cale simplă era deservită de 5 troleibuze Rocar 312E.

În anul 2001, rețeaua se extinde până la Gara de Sud, luând naștere linia 202, deservită de cele 5 troleibuze Rocar, dar și de 5 troleibuze second-hand Berliet ER100 achiziționate în anul 1999 din orașul Saint-Etienne.  

După înființarea liniei 202, linia 201 a fost folosită doar în timpul sezonului estival când Bulevardul Independenței se închidea circulației rutiere. 

În anul 2006, rețeaua de troleibuz se extinde pe străzile Elena Doamna, Malu Roșu, Podul Înalt și Șoseaua Vestului, luând naștere linia 244, denumită astăzi 44. De asemenea, s-a realizat o linie de legătură între strada Malu Roșu și strada Gheorghe Cantacuzino, având rolul de introduce pe traseu troleibuzele acestei linii. In acelasi timp, ia nastere si linia 44H: Malu Rosu- Hale Coreco avand acelasi rol precum linia 201, fiind folosita pe timpul verii in weekend. Tot in anul 2006, 15 troleibuze FBW 91 GTS din orasul Geneva sunt cumparate pentru a suplimenta necesarul de troleibuze, totalul ajungand la un numar de 25.

În anul 2010, Primaria orasului a achizitionat 24 de troleibuze Neoplan N6121 care au inlocuit integral flota retragand astfel toate cele 25 de troleibuze vechi. 

In acelasi an, traseele 44H si 201 se desființează complet si reteaua de contact este demontata, datorita motoarelor auxiliare cu propulsie pe combustibil ale Troleibuzelor Neoplan ce le permitau sa ajunga in zona Garii de Sud ocolind Bulevardul, independente de reteaua electrica.

În anul 2014, rețeaua de troleibuz de-a lungul Șoselei Vestului a fost modernizată alături de rețeaua de tramvai.

În anul 2021, Primaria achizitioneaza un numar de 20 de troleibuze noi de tip Solaris Trollino 12 care au inlocuit 19 troleibuze Neoplan. 5 troleibuze Neoplan ramanand folosite ca rezerve de urgenta. In acelasi an, datorita troleibuzelor Solaris dependente integral de retea, reteaua traseului 201 este reconstruita dupa 11 ani, iar liniile 44H si 201 se reînființează purtând indicativele 44S si 202S.

În anul 2022, inca 2 troleibuze Neoplan din cele 5 au fost retrase. O hotarare a Primariei arata intentia casarii celor 21 de bucati retrase.

Trasee 

  Malu Roșu - Gara de Sud
  Pod Înalt - Gara de Sud
  Malu Rosu - Hale Coreco (circula in perioada in care Bulevardul Independentei este inchis)
  Pod Inalt - Hale Coreco (circula in perioada in care Bulevardul Independentei este inchis)

Flotă 
Flota curentă de troleibuze este formata din 3 troleibuze Neoplan si 20 de troleibuze Solaris pentru transportul de calatori si 1 troleibuz Rocar folosit pentru mentenanta retelei de contact.

Legături externe 

Ploiești
Ploiești